

Sigle 
 Comunicazione valutaria statistica – dichiarazione periodica delle transazioni con l'estero effettuate da operatori residenti in Italia da presentare all'Ufficio italiano cambi
 Concurrent Versions System
 Chorionic Villus Sampling – forma di diagnosi prenatale
 Costrutto a verbo supporto

Codici 
 CVS – codice aeroportuale IATA della base aerea Cannon di Clovis (Stati Uniti d'America)
 CVS – hull classification symbol di ASW Support Aircraft Carrier – portaerei antisommergibile